Kullagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kullagölen, sjö i Ronneby kommun, 
Stora Kullagölen, sjö i Ronneby kommun, 
Kullagöl (Aneboda socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (1,1 ha)
Kullagöl (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Stora Kullagölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Kullagöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Kullagölen, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn